Valentin von Eickstedt kan syfta på:

* Valentin von Eickstedt (1527–1579), pommersk kansler
 Valentin von Eickstedt (1669–1718), dansk generalmajor, överkrigssekreterare och amtman